XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на май 2021 года.

Общий зачёт по медалям

Плавание

Результаты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины

Смешанные дисциплины

Рекорды мира, установленные на чемпионате

Медальный зачёт в плавании

Прыжки в воду

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины

Медальный зачёт в прыжках в воду

Синхронное плавание

Медальный зачёт в синхронном плавании

Плавание на открытой воде

Результаты

Мужчины

Женщины

Командное соревнование

Медальный зачёт в плавании на открытой воде

Итоговый командный зачёт

Плавание

Плавание на открытой воде

Синхронное плавание

Прыжки в воду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021
 
Май 2021 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19